Terry Marsh ist der Name folgender Personen:

 Terry Marsh (1931–2018), britischer Artdirector und Szenenbildner, siehe Terence Marsh 
* Terry Marsh (Boxer) (* 1958), britischer Boxer